James S. Holmes – holenderski tłumacz i poeta
 James Howard Holmes – amerykański dyplomata
 James Holmes – amerykański masowy morderca